Massam ist der Familienname von:
 Wendy Massam (* 1960), britische Badmintonspielerin

Sonstiges:
 Massam-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Massam, Berg in der Ross Dependency, Antarktika